Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten, Spiele der nordmazedonischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele 
Direkt zu Jahr: 1993 – 2000 – 2010 – 2020

Statistik

Anlässe

Gegner

Spielorte

Spielorte bei Heimspielen

Länderspielbilanzen 

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Weblinks 
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Nordmazedonien

Nordmazedonien
Nordmazedonische Fußballnationalmannschaft